1312 км, 1312 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.
 населённые пункты

 Казарма 1312 км — населенный пункт в составе Верещагинского городского округа в Пермском крае.
 железнодорожные объекты
 1312 км — остановочный пункт, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 762249
 1312 км — остановочный пункт, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 102647
 1312 км — остановочный пункт, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 650518